Флавія Пеннетта виграла титул у  2004-му, але у 2015-му завершила кар'єру.

Марина Заневська здобула свій перший титул WTA, здолавши у фіналі Крістину Кучову з рахунком 6–4, 7–6(7–4).

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікацфя

Сіяні

Відібралися

Щасоиві лузерки

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

WTA Poland Open - Singles